Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Агнешка Радванська з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Стамбул Cup, одиночний розряд